Pulido ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pulido (* 1991), mexikanischer Fußballspieler
 Brian Pulido (* 1961), US-amerikanischer Comicautor und Filmproduzent
 Gisela Pulido (* 1994), spanische Kitesurferin
 Héctor Pulido (1942–2022), mexikanischer Fußballspieler
 Jesús Pulido Arriero (* 1965), spanischer Geistlicher, Bischof von Coria-Cáceres
 Jorge Pulido (* 1991), spanischer Fußballspieler
 José Rafael Pulido Méndez (1907–1972), venezolanischer Geistlicher

 Lucia Pulido, kolumbianische Sängerin
 Manuel Farrona Pulido (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Rubén Martín Pulido (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Samuel Pulido Serrano (* 1983), spanischer Biathlet
 Sonia Pulido (* 1973), spanische Illustratorin und Comic-Zeichnerin